Il y a eu trois élections partielles au Québec en 2010 :
 Lélection partielle québécoise de juillet 2010 concernait la circonscription de Vachon.
 Lélection partielle québécoise de septembre 2010 concernait la circonscription de Saint-Laurent.
 Lélection partielle québécoise de novembre 2010 concernait la circonscription de Kamouraska-Témiscouata.

2010
2010 au Québec
Quebec
39e législature du Québec
Politique en juillet 2010
Politique en septembre 2010
Politique en novembre 2010